Karmeliterplatz heißen:
 Karmeliterplatz (Graz)
 Karmeliterplatz (Mainz)
 Karmeliterplatz (Wien), siehe Liste der Straßennamen von Wien/Leopoldstadt#K